Рогожина — жіноча форма прізвища Рогожин.
 Рогожина Людмила Миколаївна (* 1959) — радянська баскетболістка. Заслужений майстер спорту СРСР; чемпіонка літніх Олімпійських ігор-1980.

 Рогожина — село у повіті Арджеш в Румунії. Входить до складу комуни Будяса.